Реквием може да се отнася за:
 реквием – католическа заупокойна литургия, интерпретирана от много композитори:
 „Реквием“ – от Антонин Дворжак
 „Реквием“ – от Волфганг Амадеус Моцарт
 „Реквием“ – от Джузепе Верди
 „Реквием“ – от Ектор Берлиоз
 „Реквием“ – поема от Анна Ахматова

Вижте също 
 „Реквием за една мечта“ – американски филм от 2000 г.
 „Реквием за една мръсница“ – български филм от 1976 г.